Rönngrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönngrund (vid Stora Källskäret, Vörå), Österbotten,  (2 ha)
 Rönngrund (vid Västerö, Vörå), Österbotten,  (1 ha)
 Rönngrund, Vasa, Österbotten, 
 Rönngrund, Björneborg (), Satakunta,  (2 ha)
 Rönngrund, Houtskär, Åboland,  (1 ha)
 Rönngrund (vid Barölandet, Ingå), Nyland, 
 Rönngrund (vid Älgsjölandet, Ingå), Nyland, 
 Rönngrund, Kyrkslätt, Nyland,  (1 ha)
 Rönngrund, Esbo, Nyland,  (0 ha)

Se även
Rönngrundet
Rönngrunden
Rögrund (olika betydelser)
Rödgrund